UBL kan vara:

Ultimate Band List 
Usama bin Ladin, saudisk militant islamist
Universal Business Language - en XML-baserad standard för affärsdokument
United Bank Limited 
United Basketball League
Universal Basketball League
UBL Group, holdingbolag för India's United Breweries Ltd.